Жуа́н Гилье́рме Нуне́с Же́зус (; ), более известный как Жуа́н Же́зус () — бразильский футболист, защитник клуба «Наполи». Выступал за сборную Бразилии.

Клубная карьера 

Жезус начал свою карьеру в молодёжной команде «Интернасьонала». Во взрослой команде Жуан дебютировал в 2010 году и за свой первый сезон сыграл 7 матчей. В сезоне 2011 года Жуан периодически выходил в основном составе и за чемпионат сыграл 18 матчей.

В январе 2012 года появилась информация, что молодым бразильским защитником заинтересовался миланский «Интернационале». В течение всего трансферного окна шли переговоры о приобретении Жуана и в итоге в последней день переход состоялся. Дебют Жезуса в составе «нерадзурри» состоялся в матче последнего тура против «Лацио», когда молодой бразильский футболист вышел в компенсированное время, заменив Диего Милито. Свой первый матч в еврокубках бразилец провёл в рамках квалификационного раунда ЛЕ против румынского «Васлуя». Жуан вышел на замену на 82-й минуте, заменив Уэсли Снейдера.

В сезонах 2012/13, 2013/14 и 2014/15 был игроком основы «Интера», проведя в сумме за это время более 110 матчей.

14 июля 2016 года Жезус присоединился к Роме.

18 августа 2021 года Жесус на правах свободного агента переходит в «Наполи».

Карьера в сборной 
В 2011 году Жуан в составе молодёжной сборной Бразилии стал чемпионом мира. В мае 2012 года в поединке против сборной Дании Жуан дебютировал в составе бразильской сборной. Летом 2012 года Жесус принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. Он принял участие во всех матчах олимпийского турнира и завоевал серебряную медаль турнира.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 4 / забито голов: 0; победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2.

Достижения 
  «Интернасьонал»
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2010
 Победитель чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул: 2011
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 2011

  «Сборная Бразилии»
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2012
 Обладатель Суперкласико де лас Америкас: 2014

  «Молодёжная Сборная Бразилии»
 Чемпион мира среди юношей до 20 лет: 2011
 Чемпион Южной Америки среди юношей до 20 лет: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Наполи»